

Patronymes 
Choukhov (masculin ; ) ou Choukhova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Choukhov (1947-), coureur cycliste soviétique
 Vladimir Choukhov (1853-1939), ingénieur russe

Patronyme russe